Улица Ла́зарева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Лазарева (каз.) — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Лазарева — улица в Воронеже.
 Улица Лазарева — улица в Казани.
 Улица Лазарева — улица в Коломне.
 Улица Лазарева — улица в Краснодаре.
 Улица Лазарева — улица в Новосибирске.
 Улица Лазарева — улица в Сочи.
 Улица Лазарева — улица в Томске.

Украина 
 Улица Лазарева — улица в Днепре.
 Улица Лазарева — улица в Мариуполе.
 Улица Лазарева — улица в Херсоне.
 Улица Лазарева (укр.) — улица в Черкассах.

См. также